

Фильмы 
 Я здесь () — бразильский комедийный мюзикл 1949 года, режиссёр Жозе Кажадо Фильо
 Я здесь () — индийский боевик 2004 года, режиссёр В. Н. Адитья
 Я здесь () — американский короткометражный фантастический фильм 2010 года, режиссёр Спайк Джонз
 Я здесь () — британская короткометражная драма 2014 года, режиссёр Дэвид Холмс
 Я здесь () — латвийская драма 2016 года, режиссёр Ренарс Вимба. «Хрустальный медведь» Берлинского кинофестиваля

В музыке 
 Я здесь! — песня написанная Валерием Кипеловым (музыка) и Маргаритой Пушкиной при участии В. Кипелова (текст). Песня впервые представлена на альбоме группы Кипелов — «Реки времен» (2005). Композиция является одним из главных хитов группы, на нее снят клип.
 Я здесь! — песня певицы Евы Польна из альбома «Поёт любовь» (2014).